Örsjö kan syfta på:

Örsjö, Skurups kommun – kyrkby i Örsjö socken i Skurups kommun
Örsjö kyrka, Skåne – kyrkobyggnad i Örsjö i Skurups kommun
Örsjö landskommun, Skåne – landskommun var en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län
Örsjö socken, Skåne – socken ingick i Vemmenhögs härad och är sedan 1971 en del av Skurups kommun

Örsjö, Nybro kommun – tätort i Nybro kommun
Örsjö kyrka, Småland – kyrkobyggnad i Örsjö i Växjö stift
Örsjö landskommun, Småland – tidigare kommun i Kalmar län
Örsjö socken, Småland – sedan 1971 en del av Nybro kommun i Kalmar län

Örsjö, Västergötland – sjö i Ulricehamns kommun

Se även
Örsjön